Scrotifera — клада плацентарных млекопитающих, объединяющяя рукокрылых и ферунгулятов.

Филогения

Примечания 

Лавразиатерии